Пауль Отто Фердинанд Бец (; ) — немецкий военачальник, генерал-майор вермахта, командующий 50-й пехотной дивизией во время Второй мировой войны. Кавалер Рыцарского креста Железного креста, высшего ордена нацистской Германии. Погиб 9 мая 1944 года в Севастополе во время наступления советских войск в ходе Крымской наступательной операции.

Награды 
 Железный крест (1914)
 2-го класса
 1-го класса
 Нагрудный знак За ранение (1914)
 в чёрном
 Почётный крест ветерана войны
 Медаль «В память 13 марта 1938 года»
 Медаль «В память 1 октября 1938 года»
 Железный крест (1939)
 2-го класса (22 октября 1939)
 1-го класса (16 сентября 1941)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Крест Военных заслуг с мечами
 2-го класса
 Рыцарский крест Ордена Короны Румынии с мечами
 Немецкий крест
 в золоте (10 февраля 1944)
 Рыцарский крест Железного креста (16 июня 1944)

Литература

Ссылки 
 Бец на сайте «WW2 Awards» 
 Бец на сайте «Ritterkreuztraeger 1939—1945»

Генерал-майоры (вермахт)
Погибшие в боях Второй мировой войны